En la mitología griega, Jápeto (en griego antiguo Ίαπετός Iapetós), era un titán hijo de Urano y Gea, pero al menos en una fuente es descrito solamente como hijo de Gea. Fue padre de Atlas, Prometeo (a través de quien sería ancestro de la raza humana), Epimeteo y Menecio, a quien Zeus derrotaría en la Titanomaquia. Sus descendientes son a menudo llamados por las formas patronímicas Japétidas o Japetónidas.

Su vinculación con las estirpes de los hombres mortales queda patente en Píndaro, que nos habla de los «hijos de las hijas de la raza de Jápeto», en relación con Pirra, hija de Epimeteo, y a todas las estirpes de las mujeres que descienden de ella; estas engendraron a los héroes de la mitología acostándose con los dioses.
Un mito hace Temis madre de Prometeo también en lugar de Climene. Con Temis fue padre de Eurimedonte que lo confunden con el gigante. Con Climene también es padre de Anquíale. Con Tornax fue padre de Búfago

Mito 

Según Apolodoro la esposa de Jápeto era una oceánide (hija de Océano y Tetis) llamada Asia, si bien otras fuentes afirman que la oceánide se llamaba Clímene, e incluso otras lo emparejan con Tetis, Asopis o Libia.

Higino, que confunde a los Titanes y los Gigantes, hacía a Jápeto uno de estos, y lo llamaba hijo de Tártaro y la Tierra. Homero menciona en la Ilíada que fue encarcelado con Crono en el Tártaro y Silio Itálico cuenta que estaba enterrado bajo la isla de Inarime.

En los Trabajos y días de Hesíodo se alude a Prometeo como «hijo de Jápeto», y no se nombra a su madre. En la obra de Esquilo Prometeo encadenado (Προμηθεύς δεσμώτης), Prometeo es hijo de la diosa Temis (aunque el mismo autor dice que Temis y Gea son la misma identidad), y aunque no se nombre a su padre, al menos Atlas sigue apareciendo como hermano suyo. 

Sin embargo, en sus Odas Horacio describe cómo ‘el audaz descendiente de Jápeto [Prometeo] / dio el fuego a los hombres gracias a un malvado engaño’ (audax Iapeti genus / ignem fraude mala gentibus intulit). Dado que la mayoría de los Titanes consentían el matrimonio entre hermanos, podría ser que Esquilo se valiera de una vieja tradición en la que Temis era esposa de Jápeto y que la tradición hesíodica prefiriese que tanto Temis como Mnemósine fueran consortes sólo de Zeus. Sigue siendo sin embargo bastante corriente en las costumbres aqueas que Zeus hubiera tomado como amantes a las esposas de los Titanes tras derrotar a sus maridos.

Pausanias escribió sobre otro personaje llamado Jápeto:

El Búfago es un afluente del Alfeo, Tornax es una montaña entre Esparta y Selasia, y las Foloe son unas montañas entre Arcadia y Elis.

Esteban de Bizancio cita a Atenodoro de Tarso:

Esta puede ser la misma Anquíale que aparece en las Argonáuticas:

Jápeto y Jafet 

Los creacionistas (como por ejemplo John Milton) equiparan a veces a Jápeto con Jafet, el hijo de Noé, por la similitud entre ambos nombres y porque sus mitos coinciden, si bien los investigadores de la lingüística indoeuropea disputan tal equiparación vehementemente. Según Robert Graves:

Los Oráculos sibilinos hacen a Jápeto uno de los tres hijos de Gea y Urano, junto con Crono y Titán, recibiendo cada uno un tercio de la Tierra. Leyendas parecidas en los escritos judeo-cristianos atribuyen esta división en tercios a los tres hijos de Noé: Cam, Sem y Jafet.

Véase también 

 Titanes

Notas

Bibliografía

Enlaces externos 

 

Titanes
Sombras del Tártaro